

Oosterend, village de la commune de Súdwest-Fryslân, en Frise, dont le nom officiel est Easterein en frison.
 Oosterend, village de l'île de Terschelling.
 Oosterend, village de l'île de Texel